Марин Чилић је освојио турнир. У финалу је победио Роберта Баутисту Агута са 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Куп Кремља 2014.